Polesie (lit. Pamiškiai; hist. Sierhiejowszczyzna) – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, 2 km na wschód od Ławaryszek, zamieszkała przez 58 osób.

W II Rzeczypospolitej należała do powiatu wileńsko-trockiego w województwie wileńskim.

Przypisy 

Miejscowości w gminie Ławaryszki